In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale lussemburghese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 23 giugno 2014.

Collegamenti esterni
 PLAYERS: international footballers of the Luxembourg national football team Eu-football.info

 
Lussemburghese